Борис Родин:
 Родин, Борис Аркадьевич (род. 1955) — русский поэт-песенник, продюсер, общественный деятель, предприниматель.
 Родин, Борис Николаевич (1907—1976) — деятель советских спецслужб.